La Copa de la UEFA 1987-88 se disputó entre septiembre de 1987 y mayo de 1988, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 4 y el 18 de mayo de 1988 enfrentó al RCD Español y al Bayer Leverkusen, con victoria del equipo alemán tras imponerse en la tanda de penaltis por 3-2 y después de remontar el 3-0 adverso encajado en la ida y dejar el marcador global en 3-3.

Fue la tercera edición de la Copa de la UEFA sin la participación de los equipos ingleses por la Tragedia de Heysel.

Treintaidosavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Bayer 04 Leverkusen